Læsø kan henvise til flere artikler:

 Læsø – en ø i Kattegat
 Læsø Kommune – en kommune på denne ø
 Læsø (Vestenskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vestenskov Sogn, Lolland Kommune

Se også
 Frederik Læssøe – officer, efter hvem Læssøesgade er opkaldt
 Thorald Læssøe – maler